Nikolaj Kuznetsov kan syfta på:

Nikolaj Aleksandrovitj Kuznetsov (född 1973), rysk cyklist
Nikolaj Gerasimovitj Kuznetsov (1904-1974), sovjetisk amiral
Admiral Kuznetsov, rysk-sovjetiskt hangarfartyg